Шампольон, Жак-Жозеф (1778—1867) — французский библиотекарь, профессор палеографии и археолог; старший брат Жана-Франсуа Шампольона.
 Шампольон, Жан-Франсуа (1790—1832) — французский историк-ориенталист и лингвист, основатель египтологии; первым расшифровал египетские иероглифы; младший брат Жака-Жозефа Шампольона.